Osoby o tym nazwisku:
 Feliks Przesmycki − polski bakteriolog i wirusolog, pedagog
 Piotr Przesmycki − rzymskokatolicki zakonnik i teolog
 Wacław Przesmycki − polski dyplomata
 Zenon Przesmycki − polski poeta, tłumacz i krytyk literacki oraz artystyczny